Orfej može značiti:

 Orfej, lik iz grčke mitologije
 Orfej (opera), opera Claudia Monteverdija
 Orfej (1950) je igrani film Jean Cocteaua iz 1950. godine 
 Orfej (diskografska kuća)